Рочев, Василий:
 Рочев, Василий Васильевич (род. 1980) — российский лыжник.
 Рочев, Василий Павлович (род. 1951) — советский российский лыжник, заслуженный тренер России (1998).